Евге́ний Беля́ев:
 Беляев, Евгений Александрович (1895—1964) — советский востоковед.
 Беляев, Евгений Иванович (1939—2015) — советский и российский доктор наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 
 Беляев, Евгений Михайлович (1926—1994) — советский певец.
 Беляев, Евгений Прокопьевич (1954—2003) — советский лыжник, олимпийский чемпион.
 Беляев, Евгений Николаевич (1937—2021) — Главный государственный санитарный врач Российской Федерации.